Remolino peut désigner :
 Remolino : une municipalité du département de Magdalena en Colombie ;
 Remolino : une île du delta de l'Orénoque au Venezuela.